Pau I d'Emesa (Paulus, ) fou un bisbe bizantí d'Emesa que va estar present al concili de Selèucia del 359 i fou adherent del partit d'Acaci, encara que probablement sota l'emperador Jovià es va unir al partit ortodox, i probablement va actuar conforme a les indicacions d'aquesta facció al sínode d'Antioquia del 363 i amb seguretat al de Tiana probablement el 367.

Bisbes de les ciutats de Síria
Bisbes sirians